Ardalan steht für:

 Ardalan, ehemaliges Fürstentum im Nordwesten des heutigen Iran

Ardalan ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Gholi Ardalan (1900–1986), persischer Außenminister
 Farhad Ardalan (* 1939), iranischer Physiker
 Mastura Ardalan (1805–1848), kurdische Schriftstellerin
 Niloufar Ardalan (* 1984), iranische Fußball- und Futsalspielerin
 Parvin Ardalan (* 1967), iranische Frauenrechtsaktivistin, Schriftstellerin